Zoran (cirílico: Зоран) es un nombre propio de origen eslavo muy común en los países balcánicos. Es la forma masculina de "Zoram", que significa "amanecer". Algunas personas con este nombre son:

 Zoran Đinđić, político serbio; 
 Zoran Planinić, baloncestista croata; 
 Zoran Predin, músico esloveno; 
 Zoran Savić, baloncestista serbio; 
 Zoran Tošić, futbolista serbio; o
 Zoran Živković, político serbio.

Nombres eslavos
Nombres masculinos